Agay steht für
 Agay (Saint-Raphaël), Ortsteil von Saint-Raphaël in Südfrankreich
 Agay (Fluss), Fließgewässer bei Saint-Raphaël in Südfrankreich

Agay oder Ágay ist der Familienname folgender Personen:
 Denes Agay (1911–2007), ungarisch-amerikanischer Komponist und Arrangeur
 Irén Ágay (1913–1950), ungarische Schauspielerin
 Karola Agay (geb. 1927) ungarische Opernsängerin (Sopran), siehe Karola Ágai